Historia autobusów w Toruniu – dzieje toruńskiej komunikacji autobusowej od 1924 roku do czasów współczesnych.

Kalendarium

Lata 1924–1945 
 1924
 16 listopada – uruchomiono pierwszą linię autobusową na trasie Zespół Staromiejski – dworzec Toruń Główny
 1925
 uruchomiono linie autobusowe na Podgórz i Jakubskie Przedmieście
 1925
 zawieszono komunikacje autobusową

Lata 1945–1989 
 1940
 wznowienie komunikacji autobusowej
 1950
 6 kwietnia – komunikacja miejska staje się przedsiębiorstwem samodzielnym: Miejskie Zakłady Komunikacyjne
 1952
 zmiana nazwy MZK na MPK (Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne)
 1955
 tabor MPK wzbogacił się o autobusy typu Star-52
 1968
 11 lutego – likwidacja etatów konduktorskich
 1975
 liczba linii autobusowych wzrosła do ośmiu
 1976
 przy ulicy Zjednoczenia (dzisiaj Legionów) wybudowano zajezdnię autobusową; stara zajezdnia przy ulicy Sienkiewicza została przeznaczona tylko dla taboru tramwajowego
 tabor MPK wzbogacił się o autobusy marki Autosan (9-35)
 1977
 odnotowano ponad 50% udział przewozów autobusowych w całości przewozów
 1978
 1 stycznia – powstało Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Toruniu
 tabor MPK wzbogacił się o autobusy marki Jelcz-Berliet – typ PR 110
 1979
 uruchomiono pierwszą nocną linie autobusową
 1981
 1 stycznia – przemianowano WPKM na Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji
 1984
 przeprowadzono remont zajezdni autobusowej

Od 1989 
 1990
 13 października – przekształcono MPK w MZK
 1992
 tabor MZK wzbogacił się o 4 autobusy marki Jelcz 120M (nr tab. 392-395)
 1993
 tabor MZK wzbogacił się o kolejne 5 autobusów marki Jelcz 120M (nr tab. 396-399 i 402), wyróżniające się nieco innym wzorem malowania (szerszy czerwony pas, inny odcień czerwieni) od stosowanego dotychczas (z wyjątkiem 402 o malowaniu zbliżonym do 392-395), oraz o 2 autobusy marki Autosan H-6-20 (nr tab. 400-401); uruchomiono linię autobusową do osiedla Brzezina (36) obsługiwaną ww. Autosanami H-6-20
 1994
 w celu przystosowania komunikacji autobusowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych zakupiono 10 pojazdów Jelcz 120M ze specjalnymi windami przeznaczonymi do transportu pasażerów na wózkach inwalidzkich (nr tab. 403-412), z których dwa (403 i 409) dotarły do Torunia pomalowane w całości na biało (409 szybko otrzymał reklamę Radia Gra a 403 całkiem długo jeździł biały, po czym dostał reklamę Agencji Reklamowej Impuls); dodatkowym zakupem był ekologiczny Jelcz 120MM/1 (nr tab. 413), a pod koniec roku 3 autobusy marki Jelcz 120M (nr tab. 414-416)
 1995
 tabor MZK wzbogacił się o 11 autobusów marki Jelcz 120M (nr tab. 417-427) oraz – jako kontynuacja poprawy dostępności dla osób niepełnosprawnych – o 2 autobusy Jelcz M121M (nr tab. 428-429) z częściowo niską podłogą; uruchomiono linię autobusową do Lubicza (35)
 1996
 skasowano autobus Jelcz PR110 o nr tab. 234, mający za sobą rekordowo długą służbę w MZK; tabor MZK wzbogacił się o 13 autobusów marki Jelcz 120M (nr tab. 430-442)
 1997
 tabor MZK wzbogacił się o 17 autobusów marki Jelcz 120M (nr tab. 443-459)
 1998
 tabor MZK wzbogacił się o 17 autobusów marki Jelcz 120M (nr tab. 460-476)
 tabor MZK wzbogacił się o 8 autobusów marki Jelcz 120M (nr tab. 477-484), autobus marki Jelcz 120M/3 (nr tab. 485) i autobus marki Jelcz M081MB (nr tab. 486)
 2000
 tabor MZK wzbogacił się o 8 autobusów marki Jelcz 120M/3 (nr tab. 487-493 i 497) i 3 autobusy marki Jelcz M081MB (nr tab. 494-496)
 2001
 tabor MZK wzbogacił się o 8 autobusów marki Jelcz 120M/3 (nr tab. 498-505) i autobus marki Jelcz M081MB (nr tab. 506)
 2002
 tabor MZK wzbogacił się o 4 autobusy marki Jelcz 120M/3 (nr tab. 507-510) i 2 autobusy marki Jelcz 120MM/2 (nr tab. 511-512)
 2003
 tabor MZK wzbogacił się o autobus marki Jelcz M081MB (nr tab. 513), 2 autobusy marki Jelcz 120M/3 (nr tab. 514-515), autobus marki Jelcz 120MM/2 (nr tab. 516), 3 autobusy marki MAN Lion’s City NL 283 (nr tab. 517-519) oraz autobus marki Jelcz M120MM/3 (nr tab. 520); pierwsze autobusy otrzymały wyświetlacze diodowe (513-516 i 520), z których zamawiania później zrezygnowano (z wyjątkiem 570-576)
 2004
 rozpoczęto montaż systemu monitoringu w autobusach MZK
 2005
 rozpoczęto montaż audiowizualnych zestawów wyświetlających w autobusach MZK
 2006
 tabor MZK wzbogacił się o autobus marki MAN Lion’s City NL 263
 2007
 tabor MZK wzbogacił się o 11 autobusów marki MAN Lion’s City NL 273 z automatami do sprzedaży biletów jednorazowych
 2008
 tabor MZK wzbogacił się o dwa niskopodłogowe autobusy MAN Lion’s City NG 313 (przegubowe)
 2009
 31 stycznia – uruchomiono linie autobusowe do gminy Lubicz (23, 24, 25, 35, 37)
 2010
 tabor MZK wzbogacił się o szesnaście autobusów marki Solaris Urbino 12
 tabor MZK wzbogacił się o trzy autobusy marki Solaris Urbino 12 CNG
 tabor MZK wzbogacił się o jeden autobus marki Solaris Urbino 18
 2011
 tabor MZK wzbogacił się o pięć autobusów marki Solaris Urbino 8,6
 przekształcenie MZK w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
 2012
 tabor MZK wzbogacił się o pięć autobusów marki Solaris Urbino 12
 2013
 10 grudnia – uruchomiono linie autobusową nr 44, łączącą Glinki z Grębocinem
 tabor MZK wzbogacił się o kolejne pięć autobusów marki Solaris Urbino 12
 2014
 24 czerwca – otwarto platformę przesiadkową w alei Solidarności[5]
 tabor MZK wzbogacił się o następne sześć autobusów marki Solaris Urbino 12
 otwarto nową pętlę na Bielanach
 2015
 tabor MZK wzbogacił się o jeden autobus marki Solaris Urbino 12 Hybrid
 tabor MZK wzbogacił się o dwa kolejne autobusy marki Solaris Urbino 12
 2016
 1 marca – przedłużono linię autobusową nr 10 do osiedla Jar
 1 lipca – przedłużono linię autobusową nr 36 do Portu Drzewnego
 1 września – wprowadzono bilety czasowe 30 -, 60 – i 90 – minutowe uprawniające do przejazdu z przesiadkami na wszystkich liniach dziennych
 1 września – uruchomiono linie autobusowe do gmin: Zławieś Wielka (Przysiek, Rozgarty), oraz Obrowo (Silno, Dzikowo) (36, 45, 46)
 1 listopada – uruchomiono nocną linię autobusową nr 05
 24 listopada – uchwalono przez Radę Miasta Torunia przywilej dotyczący bezpłatnego korzystania w dniach 1 listopada i 31 grudnia (każdego roku) z komunikacji miejskiej
 22 grudnia – wprowadzono zmiany w funkcjonowaniu czterech linii nocnych dotyczące zarówno trasy przejazdu, jak i częstotliwości kursowania
 2017
 27 kwietnia – tabor MZK wzbogacił się o pięć autobusów marki Ursus
 24 października – ogłoszono dwa przetargi na dostawę łącznie 35 autobusów 12-metrowych, w tym 14 hybrydowych
 2018
 2 stycznia – rozpoczęto konsultacje społeczne dotyczące nowej organizacji linii autobusowych i tramwajowych w mieście
 sierpień – tabor MZK wzbogacił się o osiem używanych autobusów marki Solaris
 1 września – uruchomiono linię autobusową nr 24 do strefy przemysłowej w sąsiedztwie ulicy Grudziądzkiej i Fortecznej
 1 listopada – wydłużono trasy przejazdu linii autobusowych nr 10 i 20 do ul. Strobanda
 2 listopada – tabor MZK wzbogacił się o jeden autobus marki Solaris Urbino 12 IV
 7 listopada – tabor MZK wzbogacił się o dwa autobusy marki Solaris Urbino 12 IV
 26 listopada – tabor MZK wzbogacił się o sześć autobusów marki Solaris Urbino 12 IV
 27 listopada – tabor MZK wzbogacił się o siedem autobusów marki MAN Lion’s City (hybrydowe)
 20 grudnia – tabor MZK wzbogacił się o siedem autobusów marki MAN Lion’s City (hybrydowe)
 grudzień – tabor MZK wzbogacił się o dwanaście autobusów marki Solaris Urbino 12 IV
 2019
 5 kwietnia – uruchomiono pierwszą nocną linie autobusową na trasie Toruń – Lubicz Górny
 27 czerwca – rozpisano przetarg na zakup sześciu zeroemisyjnych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą
 1 lipca – Wydłużono trasy linii nr 20 i 44 do nowo powstałej pętli przy osiedlu mieszkaniowym na Glinkach (ul. Poznańskiej 294)
 4 lipca – władze miasta podpisały umowę z formą GMV na zaprojektowanie i uruchomienie nowego Systemu Informacji Pasażerskiej
 1 września – wprowadzono zmiany w funkcjonowaniu czterech linii: nr 13, 15, 32 i 35
 31 października – Gmina Miasta Toruń poprzez Wydział Gospodarki Komunalnej przejęła kontrolę biletów w pojazdach komunikacji miejskiej
 16 listopada – zorganizowano obchody z okazji 95. rocznicy wyjazdu pierwszego autobusu miejskiego na ulice Torunia
 2020
 17 lutego – wybrane kursy autobusów linii nr 10 i 20 wydłużono do pętli przy ul. Fortecznej
 1 września – wprowadzono zmiany w funkcjonowaniu dziesięciu linii: 11, 23, 26, 30, 34, 35, 39, 40, 45 i 46
 2021
 27 kwietnia – tabor MZK wzbogacił się o osiem autobusów marki Solaris Urbino 12
 1 maja – wprowadzono zmiany w funkcjonowaniu dwóch linii: 13 i 32 oraz uruchomiono nową linię nr 38
 9 listopada – zakończono budowę Systemu Informacji Pasażerskiej do zarządzania komunikacją autobusową

Zobacz też 
 Transport w Toruniu

Przypisy

Bibliografia 
 Walczak-Więcławska A., 1986: 95 lat w służbie toruńczyków. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Toruń

Linki zewnętrzne 
 Strona Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu
 Toruński Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej

Autobusy w Toruniu